Павлидис () — греческая фамилия. 

Известные носители:
 Павлидис, Антониос (род. 1993) — греческий шахматист, гроссмейстер (2014).
 Павлидис, Аристотелис (1943—2022) — греческий политик, министр и депутат парламента.
 Павлидис, Вангелис (род. 1998) — греческий футболист.
 Павлидис, Василиос (род. 2002) — греческий футболист.
  (1897—?) — греческий борец.
 Павлидис, Георгий (1916—1990) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Никейский.
 Павлидис, Иоаннис — американский учёный-биолог греческого происхождения.
 Павлидис, Павлос (? — 1968) — греческий спортсмен, призёр Олимпийских игр по стрельбе (1896).
 Павлидис, Павлос (в монашестве Макарий; род. 1937) — епископ Епископ Лампсакский, викарий Швейцарской митрополии Константинопольской православной церкви.
 Павлидис, Элиас (род. 1978) — греческий боксёр.

См. также 
 Павлиди